Mahas es un término que puede hacer referencia a:

 Mahas (Tixcacalcupul), es una localidad del municipio de Tixcacalcupul en Yucatán, México.
 Mahas (Sudzal), es una población del municipio de Sudzal en Yucatán, México.
 Mahas (nubios), es un sub-grupo del pueblo nubio que habita Egipto y Sudán.